ORP „Mewa” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od mewy, ptaka wodnego powszechnie występującego w Polsce:
 ORP „Mewa” – trałowiec typu FM z okresu międzywojennego, ex-niemiecki FM 31
 ORP „Mewa” – trałowiec typu Jaskółka z okresu międzywojennego
 ORP „Mewa” (623) – trałowiec bazowy projektu 206F z lat 60. XX wieku, przebudowany w latach 1998–2000 na niszczyciel min projektu 206FM
 ORP „Mewa” (603)  – niszczyciel min projektu 258 z lat 20. XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy polskich okrętów